Alpert ist der Familienname folgender Personen:

 Craig Alpert, US-amerikanischer Filmeditor
 Daniel Alpert (1917–2015), US-amerikanischer Physiker
 Hansi Alpert (* 1932), deutscher Fußballer
 Herb Alpert (* 1935), US-amerikanischer Musiker und Schauspieler
 Hollis Alpert (1916–2007), US-amerikanischer Filmkritiker und Autor
 Jon Alpert (* 1948), US-amerikanischer Journalist und Filmemacher
 Lorenzo Alpert (* 1952), argentinischer Fagottist und Spezialist für Alte Musik
 Max Wladimirowitsch Alpert (1899–1980), sowjetischer Fotojournalist
 Michael Alpert (* 1954),  US-amerikanischer Klezmersänger und Interpret jiddischer Musik, Multiinstrumentalist, Tänzer und Komponist
 Rebecca Alpert (* 1950), US-amerikanische Autorin und Rabbinerin
 Richard Alpert (1931–2019), amerikanischer Psychologe, siehe Ram Dass
 Trigger Alpert (1916–2013), amerikanischer Jazzmusiker und Fotograf

Siehe auch:
 Albert (Begriffsklärung)